Négy dél-amerikai ország egy-egy közigazgatási egységét nevezték el az Amazonas folyóról:

Szövetségi államok tagjai:
 Amazonas, Brazília
 Amazonas, Venezuela

Egységállamok legfelsőbb szintű közigazgatási egységei:
 Amazonas megye, Kolumbia (Departamento del Amazonas)
 Amazonas megye, Peru (Departamento de Amazonas)